Preusmjeri Nacrt:Genesis (Satellit)